Das Vier-Nationen-Turnier 2008 für Frauenfußballnationalmannschaften fand vom 16. bis zum 20. Januar 2008 in Guangzhou (China) statt.

Ergebnisse und Tabelle 

|}

|}

Beste Torschützinnen 
 1. Lindsay Tarpley (USA) – 4 Tore
 2. Amy Rodriguez (USA) – 2 Tore
 3.  Acht Spielerinnen – je 1 Tor

Weblinks 
Women Four Nations Tournament (China) 2008

Viernationenturnier 2008
China
Sportveranstaltung in Guangzhou